Carl Graumann ist der Name folgender Personen:

* Carl Graumann (1874–1948), deutscher Theaterschauspieler, Filmschauspieler und Schauspiellehrer, siehe Karl Graumann
 Carl Friedrich Graumann (1923–2007), deutscher Psychologe